Aubbach

 Aubbach oder Aubach (Menach), linker Zufluss der Menach nahe Haselbach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Aubbach (Aisch), rechter Zufluss der Aisch nach Dachsbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Aubach